Hasle Skole er navnet på flere skoler:
 Hasle Skole (Bornholm) – en skole i Hasle på Bornholm
 Hasle Skole (Aarhus Kommune) – en skole i Hasle, en forstad til Aarhus